Кубок Тото 2017–2018 — 33-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 14 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Титул здобув Маккабі Тель-Авів.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 листопада 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі
2018 у футболі